«Глобальный индекс миролюбия» () — индекс, разработанный социологами и экономистами из международной группы экспертов по миру Института мира вместе с Центром мира и изучения конфликтов Сиднейского университета, характеризующий, по их мнению, уровень безопасности проживания в странах и регионах.

Впервые данный индекс был рассчитан в мае 2007 года. Было заявлено, что индекс является первой попыткой ранжирования стран всего мира по безопасности проживания. Автором идеи был австралийский предприниматель , её одобрили такие люди как Далай-лама и бывший президент США Джимми Картер.

Индекс учитывает как внутренние факторы — например, уровень насилия в стране и преступность, так и внешние — международные отношения страны, расходы на военные нужды и другие параметры.

Методология 
Уровень безопасности проживания оценивается по 23 индикаторам. Таблица с индикаторами представлена ниже.

Используемые сокращения: UCDP — база Uppsala Conflict Data Program, поддерживаемая шведским Уппсальским университетом, EIU — The Economist Intelligence Unit, УВКБ — Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, UNSCT — обзор Survey of Criminal Trends and Operations of Criminal Justice Systems Организации Объединённых Наций, ICPS — International Center for Prison Studies в Кингс-колледже (Лондон), МИСИ — обзор The Military Balance Международного института стратегических исследований, СИИПМ — база Arms Transfers Database Стокгольмского института исследования проблем мира.

Индикаторы, не имеющие пятибалльной оценки, приводятся к такой оценке по формуле: x=(x-Min(x))/(Max(x)-Min(x)), где Max(x) и Min(x) — максимальное и минимальное значение индикатора стран, представленных в индексе. После этого полученное значение от 0 до 1 конвертируется в оценку от 1 до 5. Каждому индикатору затем присваивается вес согласно решению исследовательской команды по его значимости. Далее оценки группируются по двум взвешенным подиндексам: внутреннее миролюбие (60 % финальной оценки страны) и внешнее миролюбие (40 % финальной оценки страны).

Основные результаты, полученные с помощью индекса безопасности:
 Безопасность коррелирует с такими индикаторами, как годовой доход, школьное образование и уровень региональной интеграции.
 Безопасные страны, как правило, обладают высоким уровнем прозрачности правительства и низкой коррупцией.
 Маленькие, устойчивые страны, которые являются частью региональных блоков, имеют большие шансы иметь высокий индекс.

Критика 
Рейтинг по индексу критикуется за отсутствие дополнительных индикаторов, оценивающих, например, уровень насилия в ряде стран по отношению к женщинам и детям. Так, Риан Ислер, пишущая для «Обзора христианской науки», отмечает ряд специфических случаев, включая Египет, где, как она отмечает, 90 % женщин подвергаются обрезанию, Китай, где «детоубийство девочек остаётся серьёзной проблемой, выраженной в дисбалансе между женским и мужским населением».

Некоторые критикуют, напротив, за несовместимость воедино ряда компонентов, из которых состоит этот рейтинг, и субъективности соответствующих данных, на которых он основан. Например, скорее только субъективно возможно оценивать действия некоторых стран, например, по соответствующим военным операциям: для одних это защита населения и демократии, а для других — вмешательство во внутренние дела государства военными (агрессивными) методами. При этом количественные методы (расходы на оборону, расходы на военные операции за рубежом и т. п.) часто становятся мало применимыми. Спорным в связи с этим называют и принцип связи между внешней и внутренней политикой и их оценка (порой субъективная) разными сторонами на международной арене.

При построении индекса, при учёте внутренних и внешних факторов, изначально установлена небольшая диспропорция, и, таким образом, внутренние факторы детерминируют оценку индекса на 60 %, а внешние соответственно на 40 %. Неточность некоторых рейтингов социально-политического развития связана с качественным
характером базовых оценок, что оставляет пространство для предвзятого оценивания отдельных индикаторов индекса.

Ответственный секретарь отделения Всемирного русского народного собора в Севастополе Александр Вишняков, также обращает внимание на влияние параметров, мало связанных с военными делами, например «обменом информацией», «борьбой с коррупцией» и т. п., которые по его мнению трудно выстраиваются в одну сравнительную таблицу и никак между собой не коррелируют в реальности, а также особое внимание уделяет методам сбора такой информации для составления индекса: это анализ документов из преимущественно англоязычной прессы и сведений из международных правозащитных организаций.

Глобальный индекс миролюбия за 2008—2018 годы 
Страны, имеющие наименьший индекс (балл), являются, по мнению экспертов Университета Сиднея, наиболее безопасными для проживания. Зелёным цветом в таблице отмечены страны, входившие в данном году в верхние 20 % рейтинга; красным — страны из нижних 20 %. Страны с населением менее 1 млн человек или площадью менее 20 тыс. км2 в индекс в настоящее время не включаются.

Примечания 
 Комментарии

 Сноски

Ссылки 
 Vision of Humanity — Official Global Peace Index Site
 Швейцария — в десятке самых мирных стран, 14.06.2016, NashaGazeta.ch

Миролюбие
Мир
Рейтинги